Сезон 2014/15 е 101-ият футболен сезон за „Челси“, 26-и пореден в елита на английски футбол. Отборът също така участва и в Шампионската лига, след като се класира директно за груповата фаза след третото си място през изминалия сезон. „Челси“ печели петата си титла в Англия след победа над Кристъл Палас на 3 май 2015 г.

Сезонът е първият от 2000/01 без Франк Лампард, който е трансфериран в „Ню Йорк Сити“.

Клуб

Треньорски щаб

Състав 
Към 24 май 2015

Нови договори

Трансфери

Привлечени

Лято

Зима

Напуснали

Лято

Зима

Играчи дадени под наем

Лято

Зима

Обща трансферна дейност

Разходи
Лято:  £85,300,000

Зима:  £23,300,000

Общо:  £108,600,000

Приходи
Лято:  £75,200,000

Зима:  £37,585,000

Общо:  £112,785,000

Печалба
Лято:  £10,100,000

Зима:  £14,285,000

Общо:  £4,185,000

Приятелски срещи

Предсезонни

Премиър лига

Шампионска лига 

След като завърши трети през сезон 2013/2014, Челси автоматично получи право да участва в груповата фаза на турнира. Жребият за груповата фаза се проведе на 28 август 2014 г. в Монако. Челси беше в една група със словенския шампион Марибор, португалския вицешампион Спортинг и третия в германското първенство Шалке 04.

Групова фаза

Осминафинал

Купа на Футболната лига

Купата на Англия

Статистика

Представяне

Голмайстори

Асистенции

Сухи мрежи 

В мача от 7 кръг с Арсенал (2:0), Чех влезе на мястото на Куртоа в 24 минута

Дисциплинарни показатели

Индивидуални награди

Играчи

Треньор

Източници 

2014/2015
Футболни отбори през сезон 2014/15